

Letteratura 
 Angeli di strada (Almost Home) – romanzo di Jessica Blank del 2007

Musica 
 Almost Home – album di Jono Manson del 1995
 Almost Home – singolo di Mary Chapin Carpenter del 1999, dall'album Party Doll and Other Favorites
 Almost Home – traccia dell'album Bridge Across Forever dei Transatlantic del 2001
 Almost Home – album degli Evergreen Terrace del 2009
 Almost Home – traccia della colonna sonora di The Social Network del 2010
 Almost Home – singolo di Mariah Carey del 2013

Televisione 
 Famiglia cercasi (Almost Home) – serie televisiva statunitense
 Pearl Harbour (Almost Home) – episodio della terza stagione di Magnum, P.I.